Little Georgetown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Little Georgetown (Kentucky)
 Little Georgetown (Maryland)
 Little Georgetown (West Virginia)